Don’t Let Me Down (piosenka Willa Younga)
 Don’t Let Me Down (piosenka The Beatles)
 Don’t Let Me Down (singel The Chainsmokers)